Knaak ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Knaak (1906–1944), Berufsoffizier und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Hans-Wolfram Knaak (1914–1941), Gegner des Nationalsozialismus und Heeresoffizier der Wehrmacht
 Kurt Knaak (1902–1976), deutscher Jugendschriftsteller
 Lothar Knaak (1925–2006), Schweizer Psychotherapeut
 Manfred Knaak (* 1960), deutscher Dirigent, Arrangeur, Komponist und Musikproduzent
 Rainer Knaak (* 1953), deutscher Schachspieler
 Rebecca Knaak (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Richard A. Knaak (* 1961), US-amerikanischer Autor
 Sebastian Knaak (Musikproduzent) (* 1985), deutscher Produzent und Songwriter
 Turid Knaak (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Ursula Knaak (1918–2011), deutsche Kinderärztin

Siehe auch:
 Knack, Knak, Knaack